El término aguay se refiere a varias especies de plantas sudamericanas, sobre todo en la región del Río de la Plata:

 Las sapotáceas del género Pouteria, en particular Pouteria caimito, Pouteria gardneriana, Pouteria glomerata y Pouteria salicifolia.
 La apocinácea Thevetia ahouai.